Luis C. Contreras – chilijski zoolog
 Luis Contreras (1950–2004) – amerykański aktor
 Luis Contreras (ur. 1951) – wenezuelski bokser, olimpijczyk
 Luis Contreras (ur. 1982) – salwadorski piłkarz